Список озер Австрії:

Посилання 
 Опис всіх австрійських озер 

 
Списки:Австрія
Австрія